Apollo 18 puede referirse a:

 Apollo 18 (álbum), un álbum de They Might Be Giants.
 Apollo 18 (película) dirigida por Gonzalo López-Gallego.
 Apollo 18 (banda), una banda coreana de rock.
 Apollo 18: Mission To The Moon, un videojuego de Accolade.
 Apollo 18, una misión cancelada del Programa Apolo.
 La nave Apollo oficialmente sin numerar usada en el proyecto de pruebas Apolo-Soyuz.